Гейко Ігор Тарасович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гейко Микола Миколайович — режисер.
 Гейко Володимир Олександрович (* 1972) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Гейко Ольга Андріївна — українська волейболістка.
 Гейко-Матусевич Ольга Дмитрівна ( 9 вересня 1953, Київ) — українська правозахисниця